Сердика може да се отнася за:
 Сердика, крепост, археологически обект в София
 Сердика, старо име на град София, по крепостта
 „Сердика“, илюстровано списание на Софийската община (1937 – 1952)
 „Сердика“, административен район на Столичната община в София
 „Сердика“, жилищен комплекс в София, район „Възраждане“
 „Сердика“, станция на Софийското метро